Het tweede AFC Asian Cup vrouwen werd van 2 augustus tot en met 11 augustus 1977 gehouden in Taiwan. Het toernooi werd gewonnen door Taiwan door in de finale Thailand te verslaan.

Eerste Ronde

Groep A

Groep B

Eindronde

Halve finale

Troostfinale

Finale

Externe links
 RSSSF.com

Asian Cup vrouwen
Voetbal in 1977
Voetbal in Taiwan
Sportevenement in China